Jan Lever (bioloog) (1922-2010), Nederlands bioloog
Jan Lever (verzetsstrijder), (1922-1944) Nederlands verzetsstrijder